Гвоздиков — русская фамилия. Женская форма — Гвоздикова.
 Гвоздиков, Юрий Иванович (1941—2021) — советский и российский театральный режиссер, главный режиссер Красноярского музыкального театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001).